Виктор Николаевич Андреев (1925, Ленинград, СССР — ?) — советский футболист, вратарь.

В 1941 году окончил восемь классов школы № 20 Володарского района. Во время блокады Ленинграда был эвакуирован в Новосибирск, где работал слесарем, завершил среднее образование. В 1945—1947 годах проходил обучение в школе тренеров при ГОЛИФК им. П. Ф. Лесгафта (тренер по спортивным играм).

В 1946 году был в составе «Зенита», в 1947—1948 годах — играющий тренер «Дзержинца». В июне 1948 года провёл два матча за «Зенит» в чемпионате СССР — против динамовцев Ленинграда и Тбилиси. В 1949—1950 годах был в составе команды, но на поле не выходил. В 1950—1952 годах играл за «Калев» Таллин. В 1952 и 1953 годах провёл по одной игре за «Зенит» — против московских «Спартака» и «Локомотива».

Ссылки 
 Лукосяк Ю. П. «История петербургского футбола. Кто есть кто в петербургском футболе». — СПб.: Союз художников, 2011. — 280 с. ил., ISBN 978-5-8128-0111-3, с. 117
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Трудовые резервы» Ленинград